JP kan syfta på:

 JP – en lokaltidning i Jönköping, se Jönköpings-Posten
 JP - en dansk dagstidning, se Jyllands-Posten
 JP Larsson – en förgyllningsfirma i Stockholm
 .jp – nationell toppdomän för Japan
 Johan Petter "JP" Johansson (1853–1943), en svensk uppfinnare, se Johan Petter Johansson
 JP (musiker) (1985–), en amerikansk sångare